Донна Векич була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Александру Дулгеру з рахунком 4–6, 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Malaysian Open
2015